Visentini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Visentini (1688–1782), italienischer Maler
 Bruno Visentini (1914–1995), italienischer Politiker
 Giovanni Visentini, italienischer Reeder
 Luca Visentini (* 1969), italienischer Gewerkschafter
 Paola Visentini, italienische Prähistorikerin
 Roberto Visentini (* 1957), italienischer Radrennfahrer

weiteres:
 Cantieri Navali Visentini, spanische Werft
 Visentini-Klasse, Klasse von Fähren